Кома́ны (Комáна) — название ряда населённых пунктов. Может означать:
 Команы Каппадокийские или Армянские (Хризополь) — ныне село Шар, Турция.
 Команы Понтийские — древний город в руинах рядом с селом Гуменек, Турция.
 Команы Абхазские — ныне село Каман Сухумского района, Абхазия.

Также известны Команы Италийские — три одноимённых коммуны в современной Румынии. В каждой коммуне находится и село под названием Комана:
 Комана (Констанцкий жудец)
 Комана (Брашовский жудец)
 Комана (Джурджуский жудец)

См. также 
 Половцы